Пти́ца:

 Птицы () — класс позвоночных животных.
 «Птица» () — биографический фильм Клинта Иствуда о джазовом саксофонисте Чарли Паркере по прозвищу Птица (США, 1988).
 «Птица» — шестой студийный альбом группы «АукцЫон» (1993).
 «Птица» — мелодрама, режиссёрский дебют Ксении Баскаковой (Россия, 2017).
Персоналии
 Птица, Клавдий Борисович (1911—1983) — советский хоровой дирижёр, педагог, народный артист СССР.

См. также 
 «Птица Тылобурдо» — женский коллектив из Ижевска, исполняющий экспериментальную музыку на основе этнической.
 «Редкая птица» — московская группа, существовавшая в 1981-82 годах.
 Птица счастья — поморская деревянная игрушка.
 Бронзовая птица (значения)
 Райская птица (значения)
 Синяя птица (значения)
 Птицы (значения)
 Птичка (значения)
 Птаха (значения)